Jennifer Howell est une doubleuse canadienne de la série animée South Park. Elle fait la voix originale de Bébé.

De  à , Jennifer a été vice-présidente exécutive de la société de production de Matt Stone et Trey Parker, Important Films.

Liens externes 

South Park
Actrice canadienne de doublage
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)